Blutiger Staub heißen die Filme
 Blutiger Staub (1949), US-amerikanischer Western
 Blutiger Staub (1967), italienischer Western
 Blutiger Staub, Alternativtitel des italienischen Gefängnisfilms Die im Dreck krepieren